

Geografia 
 Francia
 Montauban – comune nella regione dell'Occitania
 Montauban-de-Bretagne – comune nella regione della Bretagna

Persone 
 Charles Cousin-Montauban – politico e militare francese
 Jacques Pousset de Montauban – drammaturgo francese

Altro 
 Assedio di Montauban – tentativo di assalto alla città avvenuto nel 1621
 Montauban Challenger – torneo professionistico storico di tennis su campi in terra battuta
 Renaud de Montauban –  personaggio di fantasia del ciclo carolingio, uno dei dodici paladini di Francia noto come Rinaldo